Soma kan syfta på:
 Soma – en dryck som användes inom främst vedisk religionsutövning 
 Soma – en fiktiv drog i en roman av Aldous Huxley, se Du sköna nya värld 
 SomaFM – en webbradiostation
 Soma (biologi) – en del av en nervcell
 Soma (låt av The Strokes) – en låt av rockbandet The Strokes från albumet Is This It.
 Somakub – en logisk-matematisk modell 
 SOMA - Datorspel publicerat år 2015 av svenska Frictional Games. 
 Soma (låt av The Smashing Pumpkins) – en låt av rockbandet The Smashing Pumpkins från albumet Siamese Dream

Geografi

Gambia 

 Soma (ort), Lower River Division,

Indonesien 

 Soma (vattendrag i Indonesien), Sumatera Utara,

Japan 

 Sōma, Fukushima, Fukushima prefektur,

Ryssland 

 Soma (vattendrag i Ryssland), Kirov oblast,

Turkiet 

 Soma (distriktshuvudort), Manisa,

Se även
 Somatisk – en term som syftar på människokroppen